Le Petit Frère (), film muet soviétique réalisé par Grigori Kozintsev et Leonid Trauberg en 1927 ;
 Le Petit Frère (), comédie américaine, en noir et blanc et muet, réalisée par Ted Wilde et J.A. Howe en 1927 ;
 Le Petit Frère (Hermano menor), film réalisé par Domingo Viladomat en 1953.